Alpha Yaya Diallo ist der Name folgender Personen:

* Alpha Yaya Diallo (1830–1912), guineischer Nationalheld, siehe Alfa Yaya von Labé 
 Alpha Yaya Diallo (Musiker), guineischer Gitarrist und Komponist 

Alpha Yaya Diallo bezeichnet:
 Camp Alpha Yaya Diallo, eine Kaserne in Conakry